"Montecristo" pode ser:
 Montecristo, ilha italiana da Toscana
 Montecristo (telenovela mexicana)
 Montecristo (telenovela argentina)
 Montecristo de Guerrero, no México
 Montecristo (Colômbia), no departamento de Bolívar

Ver também

Desambiguações de topônimos